Идиомы — многозначный термин:
 Идиом: лингвистическое понятие, объединяющее язык, диалект, говор, социолект и так далее.
 Идиома: то же, что фразеологизм.